Kietlin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne:
 Kietlin est un village dans la voïvodie de Basse-Silésie, 
 Kietlin est un village dans la voïvodie de Łódź.